Aëtius (ook wel Aetius of Aetios) is een Romeins cognomen. Deze naam is waarschijnlijk afgeleid van het Oudgriekse ἀετός (aetós), dat "arend" of "adelaar" betekent. De term kan verwijzen naar:

 Aëtius (filosoof) (1e of 2e eeuw), Grieks filosoof en geschiedschrijver.
 Aëtius van Antiochië (–367), theoloog, aanhanger van het arianisme.
 Flavius Aëtius (circa 396–454), Romeins generaal onder Valentinianus III.
 Aetios (eunuch), eunuch aan het hof van keizerin Irene van Byzantium.
 Aetius (geslacht), een spinnengeslacht